Сезон 2018/19 — 117-й сезон для «Манчестер Сити» с момента вхождения в Футбольный альянс, 90-й сезон в высшем дивизионе английского футбола и 22-й сезон в Премьер-лиге, а также 138-й год со дня основания футбольного клуба.

Сезон начался 10 августа 2018 года и завершился 12 мая 2019 года.

Игроки

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

В аренде

Суперкубок Англии

Премьер-лига

Турнирная таблица

Результаты по турам

Статистика выступлений в Премьер-лиге

Матчи 

Время начала матчей:Британское летнее (BST) — до 28 октября 2018 года и с 31 марта 2019 годаСреднее время по Гринвичу (GMT) — c 29 октября 2018 года по 30 марта 2019 года

Примечания

См. также 
 Чемпионат Англии по футболу 2018/2019

Ссылки 
 Официальный сайт «Манчестер Сити»

 

2019
Манчестер Сити